Alfiler puede referirse también a:

 Un alfiler o clavo delgado.
 El nombre común de la planta Erodium ciconium
 El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 El nombre común del pez 'Nerophis ophidion
 Alfiler de corbata, dispositivo para sujetar la corbata.
 El «alfiler de gancho» o imperdible.

Su plural es alfileres.